Paolo Arrigoni (1957-2022) –  politico italiano
Paolo Arrigoni (1964) –  politico italiano